Le château de la Ferté peut faire référence aux châteaux français suivant :
 Château de la Ferté à Amilly (Loiret) ;
 Château de la Ferté à La Ferté-Alais (Essonne) ;
 Château de la Ferté à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret) ;
 Château de la Ferté à Reuilly (Indre) ;
 Château de la Ferté à Saint-Ambreuil (Saône-et-Loire) ;
 Château de la Ferté à La Ferté-Imbault (Loir-et-Cher);
 Château de la Ferté à  Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne).

Voir aussi
 Château de La Ferté-Beauharnais à La Ferté-Beauharnais (Loir-et-Cher) ;
 Château de La Ferté-Vidame à La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir) ;
 Château de La Ferté-Milon à La Ferté-Milon (Aisne) ;
 Château de Laferté-sur-Amance à Laferté-sur-Amance (Haute-Marne) ;
 Château de Laferté-sur-Aube à Laferté-sur-Aube (Haute-Marne).

Ferté